Kabasele è un cognome belga. Può riferirsi a:
 Christian Kabasele, calciatore classe 1991
 Nathan Kabasele, calciatore classe 1994